Села:
 Боришківці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Боришківці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Див. також 
 Борушківці